Flesch-Brunningen ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Flesch-Brunningen (1877–1939), österreichischer Architekt
 Hans Flesch-Brunningen (1895–1981), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Luma von Flesch-Brunningen (1856–1934), tschechische Malerin in Österreich und Deutschland